Ялу́торовск — город в России, административный центр Ялуторовского района Тюменской области. Расположен на левом берегу реки Тобол.

Основан в 1659 году как слобода Ялуторовская (город — с 1782 года).

В настоящее время муниципальное образование город Ялуторовск имеет статус городского округа и является единственным населённым пунктом в составе округа.

Население —  чел. (). Общая площадь городских земель — 5 191 га.

Этимология 
Название города включает татарские компоненты -яу («войско»), -лу(-лы) — аффикс относительного прилагательного, тура («город»).

История 

Ялуторовский острог и одноимённая слобода основаны в 1659 году на левом высоком берегу реки Тобол на месте бывшего татарского городища Явлу-тур, с XIV века стоявшего на старой Казанской дороге, которая связывала татарские поселения Урала и Сибири с торговыми центрами Средней Азии. Острог являлся аванпостом, охранявшим юго-восточные подступы к Тюмени и Тобольску.

В 1782 году острог был преобразован в уездный город Ялуторовск Тобольского наместничества, а в 1785 году высочайше учреждён герб города, главным элементом которого стало мельничное колесо, «в знак того, что в округе оного многое число мучных мельниц». В 1784 году в Ялуторовском уезде насчитывалось 552 водные и ветряные мельницы. В городе и его окрестностях активно развивались ремёсла и промыслы, связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья, и торговля. В 1762 году в Ялуторовской слободе открылась первая ярмарка. В 1822 году по Указу Александра I Ялуторовск был преобразован в окружной город Тобольской губернии.

В 1760-х годах по грамоте митрополита Павла построена каменная двухэтажная церковь во имя Сретения Господня.

C 1829 по 1856 гг. в Ялуторовске на поселении находились декабристы: Басаргин Н. В., Враницкий В. И., Ентальцев А. В., Муравьёв-Апостол М. И., Оболенский Е. П., Пущин И. И., Черкасов А. И., Якушкин И. Д. Они внесли большой вклад в развитие культуры Ялуторовска. По инициативе И. Д. Якушкина при содействии дальновидных кругов купечества, интеллигенции, протоиерея Сретенского собора С. Я. Знаменского были открыты прогрессивные по тем временам учебные заведения — всесословная бесплатная школа для мальчиков (1842 год) и первая в Сибири школа для девочек (1846 год).

Большой толчок развитию Ялуторовска дало строительство Сибирского тракта, который прошёл через город в первой половине XIX века. С этим периодом связан расцвет мелкой промышленности, ремёсел и промыслов, торговли. Ялуторовский округ поставлял за Урал телеги, сани, мебель, бочечную клёпку. Широкое распространение получили ковровый, чулочный, канатный, решётный, рогожный, шорный промыслы, гончарное производство.

В 1858 году был утверждён первый генеральный план развития Ялуторовска. В это время начал формироваться современный градостроительный облик города: прямые улицы, поквартальная застройка домами-усадьбами с полным набором хозяйственных и бытовых построек. В середине XIX века в Ялуторовске насчитывалось 8 казённых и 539 частных домов с населением 2240 человек. Застройка оставалась преимущественно деревянной. Градостроительной доминантой города был каменный Сретенский кафедральный собор, освящённый в 1777 году и окончательно достроенный в 1837 году

В 1911 году в Ялуторовск по Тоболу стали ходить пароходы, а 8 мая 1912 года в Ялуторовск из Тюмени пришёл первый поезд.

В 1970 году город внесён в список исторических городов России.

История статуса 
Был уездным городом Тобольского наместничества, Тобольской губернии. После установления советской власти — центр Ялуторовского уезда Тюменской губернии.

 С 3 ноября 1923 — центр Ялуторовского района.
 1 февраля 1963 — отнесён к городам областного значения.
 С 14 января 1963 по 4 января 1965 — в административном подчинении Ялуторовского горсовета находились р.п. Вагай, р.п. Заводопетровский, р.п. Лебедевка.
 С 29 сентября 1964 по 12 января 1965 — в административном подчинении Ялуторовского горсовета находился р.п. Новый Тап.

Общая физико-географическая характеристика 
Город Ялуторовск расположен на левом берегу реки Тобол (левый приток Иртыша) в лесостепной зоне Западной Сибири (в северной части Тургайской долины). К юго-западу от города расположен лесной массив, к северо-западу — болота..

Город расположен в 85 км (по автодороге) к юго-востоку от областного центра — города Тюмень. Ближайший город Заводоуковск расположен в 28 км к юго-востоку от Ялуторовска.

Важный транспортный узел: через город проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога федерального значения  (Тюмень — Омск).

 Климат

Климат города континентальный, характеризуется суровой снежной продолжительной зимой, тёплым коротким летом и ещё более короткими переходными сезонами. Самый холодный месяц в году — январь со среднемесячной температурой воздуха — 18,4 ºС, самый тёплый — июль со среднемесячной температурой + 17,8 ºС, амплитуда среднемесячных температур составляет 36,2 ºС. Экстремальные температуры соответственно равны — 40 ºС и + 40 ºС. Годовое количество осадков составляет 460 мм (по другим источникам — 449 мм), большая их часть выпадает в тёплый период. Снежный покров удерживается более 5 месяцев — в среднем 161 день. Высота снежного покрова к концу зимы достигает до 30 см. Зимой преобладают ветры юго-восточного, южного, юго-западного направлений. Летом преобладают ветры северного (20 %) и северо-западного (19 %) направлений. К наиболее часто повторяющимся атмосферным явлениям относятся: туманы, метели (образуются при скорости ветра 6 м/сек и более), грозы (наблюдаются с апреля по сентябрь, но преимущественно в июле (каждый третий день месяца)), гололёдно-изморозные явления (наблюдаются в холодное время с октября по май).

Часовой пояс

Население

Экономика 
Ялуторовск — один из промышленных центров переработки сельхозпродукции, производимой в южных районах Тюменской области. Экономика города отличается диверсифицированной многоотраслевой структурой, её основными отраслями и сферами являются пищевая промышленность (85 % от общего объёма производимой продукции), стройиндустрия (5 %), переработка древесины и мебельное производство (3,5 %), металлообрабатывающая (3 %), швейная (0,6 %), полиграфическая (0,2 %) промышленность.

Самые крупные предприятия: Молочный комбинат "Ялуторовский" (в настоящее время — филиал АО «Данон Россия») , ОАО «Мясокомбинат „Ялуторовский“», комбинат хлебопродуктов ОАО «Тюменьхлебопродукт», ОАО «Ялуторовский Автомобильный Завод» (банкрот на сегодняшний день)(бывший центр бывшего крупного производственного объединения, выведенного на ведущие позиции в отрасли и долгие годы возглавлявшегося ялуторовчанином Виктором Павловичем Отекиным, памятная доска о котором до настоящего времени украшает центральное здание заводоуправления) с 2012 года занимается выпуском электросварных труб, Завод пищевого оборудования «Ялуторовский» (ООО), ЗАО «Бетон», ЗАО «Сибпромцентр», Фабрика мебели «Интеди», ООО «Ялуторовский литейный завод», МФО «Партнёр-Инвест» (ООО). Продукция ялуторовских предприятий высоко ценится на Всероссийских агропромышленных выставках, в автономных округах Тюменской области. Сотрудничество с северными районами осуществляется в рамках общеобластных программ и на основе прямых соглашений с Нефтеюганском, Пыть-Яхом, Салехардом.

Несмотря на то, что за годы реформ экономика города подверглась заметным испытаниям, в 2000 году Ялуторовск стал победителем Всероссийского конкурса «Стратегия развития малых городов», в 2003 году — второго Всероссийского конкурса финансового развития «Золотой рубль» и признан лучшим в Уральском федеральном округе в категории «малый город».

Культура и достопримечательности 

Ялуторовский музейный комплекс в 2008 году вышел в полуфинал конкурса «Семь чудес России» (занял 2-е место по Уральскому федеральному округу, уступив только челябинскому Аркаиму).

В городе имеются 4 объекта культурного наследия федерального значения, все они связаны с декабристами. С именем декабристов связана также единственная особо охраняемая природная территория — региональный памятник природы Роща Декабристов (79 га).

В музее Ялуторовский острог в Археологической галерее находится копия древнейшей из найденных в Северной Евразии деревянной погребальной ладьи, обнаруженной в Ингальской долине в могильнике «Бузан-III» в 1996 году.

В Ялуторовске базируется федеральное казённое учреждение «Центр хранения страхового фонда» (ул. Ишимская, д. 138) — специальное хранилище документов федеральных архивов, как дубликатов, так и многих подлинников, главным образом, «временно» вывезенных в Западную Сибирь во время Великой Отечественной войны и застрявших там навечно. В частности, в ЦХСФ хранится часть фондов Российского государственного военно-исторического архива, в том числе коллекция метрических книг церквей воинских частей за большую часть XIX века, а также общая картотека учёта личного состава Русской императорской армии во время Первой мировой войны (значительная часть картотеки оцифрована и выложена в открытый доступ).

Известные уроженцы города 
 Савва Мамонтов (1841—1918) — русский предприниматель и меценат.
 А. И. Молотков (1916—2005) — советский и российский лингвист, фразеолог.
 Петр Уваров (1923—1991) — генерал-майор, первый командир 7 гвардейской Режицкой Краснознаменной дивизии РВСН, начальник кафедры Ракетных войск ВПА им. Ленина.

Интересные факты 

 При подготовке празднования 100-летия Бородинского сражения по всей Российской империи был разослан циркуляр, которым предписывалось отыскать живых участников великой битвы. В результате в Ялуторовске был найден такой человек — Павел Яковлевич Толстогузов. В 1912 году участник Бородинского сражения был 117-летним старцем, плохо видел и слышал, но при этом, по свидетельству современников, был «достаточно бодрым». Его сфотографировал специально присланный фотограф — на фото рядом с ним запечатлена его 80-летняя жена В 2017 году краевед Анатолий Звездин и доктор исторических наук Александр Ярков на основании вновь обнаруженных в архивах Тюменской области материалов опровергли участие Толстогузова в Отечественной войне 1812 года, по причине того, что он родился 5 (17) ноября 1817 года.
 В 2009 году к 350-летию Ялуторовска тюменский завод ликёро-водочных изделий «Бенат» начал выпускать водку «Град Ялуторовск».

Примечания

Литература 
 
 Абрамов Н. Город Ялуторовск с его округом // Тобольские губернские ведомости. 1864. № 25-29.
 
 Анисимов С. Исторический город Ялуторовск. М., 1930. 68 с.
 Афанасьева Л. Герман Яковлевич Назаров и его статья «Опыт обзора Ялуторовского округа в естественно-историческом отношении» // Явлутур-городок: Историко-краеведческий альманах. Ялуторовск, 2006. С. 37-42. — ISBN 5-9288-0101-7
 Болотова А. Г. История города Ялуторовска с древнейших времён. Ялуторовск, 1997. 95 с.
 Варлаков Г. Город Ялуторовск // Тобольские губернские ведомости. Сотрудники и авторы: Книга I. Тюмень, 2004. С. 125—135. — ISBN 5-93020-315-6
 Зубарев Н. Ялуторовск. Свердловск, 1978. 112 с.
 Исторический город Ялуторовск: материалы к программе сохранения и использования историко-культурного населения города и у его окружения. М., 1997. 206 с.
 
 Терентьев Н. Ялуторовск. 1959.
 Туров С. Материалы к истории Ялуторовского острога // Лукич. 2000. Ч. 1. С. 135—140.
 Туров С. В. Старый Ялуторовск: пашенная слобода, острог, город (XVII—XIX вв.) // Ежегодник Тюменского обл. краевед. музея. 1994. Тюмень, 1997. С. 77-85. — ISBN 5-87591-004-6
 Ялуторовск: след в истории. Тюмень, 2003. 280 с. — ISBN 5-9288-0030-4

Ссылки 

 Администрация города Ялуторовска
 История герба Ялуторовска
 
 

 
Города на Тоболе
Районные центры Тюменской области
Городские округа Тюменской области